Il Campeonato Brasileiro Série D 2012 è stata la quarta edizione del Campeonato Brasileiro Série D.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A1

Gruppo A2

Gruppo A3

Gruppo A4

Gruppo A5

Gruppo A6

Gruppo A7

Gruppo A8

Fase finale

Note 

Calcio nel 2012
2012